Danger Danger - uma banda nova-iorquina de hard rock
Danger (série) - uma série de TV da década de 1950
Danger (músico) - um compositor francês de música eletronica

Desambiguação